Брент Леписту (; ) — эстонский футболист, полузащитник клуба «ФКИ Левадия» и национальной сборной Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник таллинской «Флоры». Взрослую карьеру начал в 2009 году, играя на правах аренды за «Уорриор» (Валга), в том же сезоне выступал за клуб «Элва». С 2010 года играл за «Флору-2». В главной команде таллинского клуба дебютировал 17 апреля 2013 года в матче Кубка Эстонии против «Пярну», а в чемпионате Эстонии — 21 мая 2013 года в матче против «Курессааре». Всего за пять сезонов сыграл в составе «Флоры» более 100 матчей в чемпионате страны, стал двукратным чемпионом Эстонии (2015, 2017). В 2017 году был капитаном команды.

В декабре 2017 года подписал контракт на 2,5 года с норвежским «Кристиансунном».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Эстонии всех возрастов, начиная с 17 лет. В 2012 году был участником финального турнира чемпионата Европы среди 19-летних, проходившего в Эстонии, выходил на поле во всех трёх матчах.

В национальной сборной дебютировал 27 декабря 2014 года в матче против Катара.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (2): 2015, 2017
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2013, 2016
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2014, 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Лахти»

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Элва»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Кристиансунн»
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»